Neuer Kurs steht für

Neuer Kurs (Deutsches Reich), Politik des Deutschen Reiches unter Kaiser Wilhelm II. nach Bismarcks Entlassung 1890
 die Entstalinisierung in der Sowjetunion nach Stalins Tod
 Neuer Kurs in der DDR – 11. Juni 1953 war Anlass für den Volksaufstand des 17. Juni 1953